Аи́да — многозначное понятие:

 Аида — женское имя.
 «Аида» — опера Джузеппе Верди.
 «Аида» — итальянский кинофильм-опера 1953 года, экранизация одноимённой оперы Джузеппе Верди.
 «Аида» — мюзикл по мотивам оперы Верди.
 «Аида» — кодовое наименование операции немецких войск в Северной Африке во Второй мировой войне.
 Аида — космическая программа (:en:AIDA (spacecraft)) Европейского космического агентства по исследованию астероида (65803) Дидим.
 АИДА — последовательность реакций потенциального покупателя.
 Аида — город в Японии, место проведения Гран-при Тихого океана Формулы-1.
 AIDA64 — программа для просмотра аппаратной и программной конфигурации компьютера.
 AIDA Cruises — немецкий оператор морских круизов.
 AIDA International — международная организация, устанавливающая правила и фиксирующая рекорды фридайвинга.
 (861) Аида — астероид, открытый в 1917 году.
 «Аида» — итальянский фильм 1911 года по одноимённой опере Джузеппе Верди.
 AiDA — чат бот компании AiSales.

Персоналии 
 Аида Деста (1927—2013) — эфиопская принцесса.
 Аида, Ю (род.1977) — мангака и иллюстратор.
 Аида, Юа (род.1984) — японская модель и порноактриса.

См. также 
 Айда